Asos bezeichnet

 ein Dorf auf der griechischen Insel Kefalonia, siehe Asos (Kefalonia)

 das britische Online-Versandhandels-Unternehmen ASOS